hárem, arab szó: hagyományos muszlim kultúrákban a nők részére fenntartott lakrész
 hárem: domináns hímhez tartozó nőstények és közös utódaik csoportja
 hárem, japánul háremumono: az anime és a manga műfaj egyik ága

Irodalom
 Hárem (Harem / The Sultan’s Harem), Colin Falconer angol író regénye (1993)

Filmek
 A hárem (L’harem), 1967-es francia–olasz filmvígjáték, rendezte Marco Ferreri
 Hárem (Harem), 1986-os amerikai tévéfilm, rendezte William Hale

Lásd még
 Haram (egyértelműsítő lap)
 Herem (egyértelműsítő lap)